RKI har flere betydninger:
 Ribers kredit information – kreditvurderingsselskab, (opkøbt af Experian)
 Robert Koch-instituttet – en tysk føderal institution ansvarlig for kontrol og forebyggelse af sygdom